Antonio Hernández Núñez (n. Peñaranda de Bracamonte, Salamanca; 1953) es un actor, director de cine y guionista español.

Biografía 
Estudió en la Universidad Complutense de Madrid la carrera de Ciencias de la Imagen. 

Se dio a conocer con la película F.E.N. (1979), protagonizada por actores de la talla de Héctor Alterio y José Luis López Vázquez.

Creó la productora Zeppelin TV (1994-1999). En la actualidad trabaja en Zebra Producciones.

En 2006 dirige Los Borgia, serie de televisión inspirada en la familia valenciana que accedió al papado.

Filmografía 
 Matar el tiempo (2015)
 Sofía (2011) (D)
 El Capitán Trueno y el Santo Grial (2011)
 El menor de los males (2007)
 Cervantes (2006)
 Los Borgia (2006) (DGA)
 Oculto (2005) (DG)
 En la ciudad sin límites (2001) (DGA)
 El gran marciano. (2000) (DG)
 Lisboa (1999) (DG)
 La madre de Miguel Bardem (1995) (A)
 Cómo levantar mil kilos (1991) (DG)
 El tucán y la furia roja (1982) (DG)
 Woody y yo (1981) (A)
 F.E.N. (1979) (DG)
 El arca de Noé (D)
 Gustavo y la modelo (D)
 Soldado (1975) (A)
 A ver, señor, tome asiento por favor de León Klimovsky (1960) (A)
 Perspectiva de verano según la connotación pertinente de Pedro Lazaga (1959) (A)
 También hay cielo sobre el mar de José María Zabalza (A) (1958)
 El candelabro de Javier González Álvarez (1956) (A)

(D) - Director; (G) - Guionista; (A) - Actor

Premios 
 Goya al Mejor guion original por En la ciudad sin límites en la 17.ª edición junto con Enrique Brasó.

Actores de la provincia de Salamanca
Directores de cine de España
Ganadores del Premio Goya al mejor guion original
Alumnos de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
WikiSalamanca
Guionistas de cine de España
Actores de voz de España
Nacidos en Peñaranda de Bracamonte
Directores de doblaje de España